Рошке́вич — українське прізвище.

 Рошкевич Михайлина Михайлівна (1859—1957) — українська письменниця, фольклорист, мемуарист.
 Рошкевич Ольга Михайлівна (1857—1935) — українська перекладач, фольклорист.

Українські прізвища